Ashana steht für:

 Ashana (Girlgroup), deutsche Popband
 Ashana (Vorname), weiblicher Vorname
 Rochelle Ashana, US-amerikanisch-philippinische Schauspielerin